Пертово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пертово — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Пертово — село в Чучковском районе Рязанской области.